Als Weltmeisterschaft 1965 oder WM 1965 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1965 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1965
 Bandy-Weltmeisterschaft 1965
 Biathlon-Weltmeisterschaft 1965
 Bob-Weltmeisterschaft 1965
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1965, siehe Scotch Cup 1965
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1965
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1965
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1965
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1965
 Fechtweltmeisterschaften 1965
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1965
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1965
 Judo-Weltmeisterschaften 1965
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1965
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1965
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1965
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1965
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1965
 Ringer-Weltmeisterschaften 1965
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1965
 Snookerweltmeisterschaften 1964–1968
 Tischtennisweltmeisterschaft 1965
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1965
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1965
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1965

!
Weltmeisterschaften nach Jahr